Шульговка — топоним

Россия

Смоленская область 
 Шульговка — опустевшая деревня, Хиславичский район.

Украина

Днепропетровская область 
 Шульговка — село, Петриковский район;
 Шульговка — село, Солонянский район.

Черниговская область 
 Шульговка — село, Черниговский район.